Die Alpha Ethniki Gynekon ist die höchste Frauenfußball-Liga Griechenlands. Das Meisterteam qualifiziert sich für die Teilnahme an der UEFA Women’s Champions League.

Geschichte 
Die Liga wurde 1987 gegründet. Die ersten beiden Spielzeiten fanden unter dem Namen Pan-Hellenic Championship statt. Zwischen der Saison 1989/90 und 1991/92 trug die erste Liga den Namen Hellenic Football Federation Pan-Hellenic Championship, ehe sie ab der Saison 1992/93 in Alpha Ethniki Gynekon ( Women´s A-Ethniki) umbenannt wurde. Rekordmeister ist PAOK Thessaloniki mit 16 Titeln.

Alle Meister seit 1987

Weblinks 
 Homepage des Verbands